Un millionnaire est une personne possédant plus d'un million dans une unité monétaire donnée. Le terme peut aussi faire référence à :

Arts et culture

Cinéma 
 Le Millionnaire (The Millionaire) est un film américain de John G. Adolfi sorti en 1931 ;
 Comment épouser un millionnaire est un film américain de Jean Negulesco sorti en 1953 ;
 C'est dur d'être un homme : Le Millionnaire est un film japonais de  sorti en 1970.

Télévision 
 Millionnaire est une émission télévisée française en rapport avec un jeu de grattage de la Française des jeux diffusée de 1991 à 2009 ;
 Greg le millionnaire est une émission de télé-réalité française diffusée en 2003 ;
 Marjolaine et les Millionnaires est une émission de télé-réalité française dérivée de la précédente, diffusée en 2004.

Musique 
 Millionaire est un groupe de rock belge fondé en 1999.

Chansons 
 Millionnaire, single de Soprano sortie en 2014.

Sciences 
 La Millionnaire est une calculatrice mécanique de la fin du .

Voir aussi